El I Campionat del Món de futbol australià a 9 es disputà entre l'11 i el 14 de setembre de 2008 a Valls (Alt Camp). La World Australian Football Federation (WAFF) va organitzar aquest campionat del món en la modalitat de 9 jugadors, d'un esport on els equips estan formats per 18 jugadors. Va comptar amb la participació de 6 seleccions.

Participants

Fase Inicial 
Llegenda

Fase final 

Semifinals

FINAL

Classificació final

Referències

Vegeu també 
 Selecció catalana de futbol australià

Enllaços externs 
 Notícia a World Footy News
 Notícia a la Federació Francesa 
 Notícia bloc futbol australià

Competicions de futbol australià
Competicions esportives mundials
Competicions esportives del 2008